NIF kan syfta på:

 NIF –  en svensk fotbollsklubb från stadsdelen Norrby i Borås, se Norrby IF
 NIF – en idrottsförening i Nynäshamn i Sverige, se Nynäshamns IF
 NIF – en idrottsförening i Nässjö i Sverige, se Nässjö IF